Салтико́ва — жіноче російське прізвище.

Відомі носії:

 Салтикова Ірина Іванівна (1966) — російська співачка
 Салтикова Дар'я Миколаївна (1730–1801) — російська поміщиця, яка увійшла в історію як витончена садистка і вбивця більше сотні підвладних їй кріпаків

Див. також 
 Салтиков

Російські прізвища